Prüm kan syfta på:

Geografi

Tyskland 

 Prüm (Sauer) – biflod till Sauer i Rheinland-Pfalz, 
 Prüm – kommun, Rheinland-Pfalz,